The Jimi Hendrix Experience – zespół muzyczny założony w 1966 roku w Londynie, rozwiązany po występie w Denver 29 czerwca 1969 r. Reaktywowany w 1970 po zmianie basisty – Noela Reddinga zastąpił Billy Cox. Zespół The Jimi Hendrix Experience został wybrany najlepszym trio rockowym wszech czasów w plebiscycie magazynu „Rolling Stone”.

W 1992 zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Skład 1966–1970 
 Jimi Hendrix – gitara, śpiew
 Noel Redding (1966–1969) – gitara basowa, wokal wspierający
 Billy Cox (1970) – gitara basowa, wokal wspierający
 Mitch Mitchell – perkusja

Dyskografia

Albumy studyjne 
 Are You Experienced (1967)
 Axis: Bold as Love (1967)
 Electric Ladyland (1968)
 The Jimi Hendrix Experience (2000) - pośmiertny box set

Albumy koncertowe (wybrane)  
 Hendrix: In the West (1971)
 Live at Winterland (1987)
 Stages (1991)
 Live at the Oakland Coliseum (1998)
 Live at Clark University (1999)
 Live in Ottawa (2001)
 Blue Wild Angel: Live at the Isle of Wight (2002)
 Paris 1967/San Francisco 1968 (2003)
 Live at the Isle of Fehmarn (2005)
 Live at Monterey (2007)
 Live in Paris & Ottawa 1968 (2008)
 Live at Woburn (2009)
 Winterland (2011)

Przypisy 

Brytyjskie zespoły rockowe
Członkowie Rock and Roll Hall of Fame
Jimi Hendrix
Amerykańskie zespoły rocka psychodelicznego